Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2016 se konalo ve dnech 27. a 28. února 2016 v rychlobruslařské hale Taeneung International Ice-Skating Rink v jihokorejském Soulu. Celkově se jednalo o 47. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Rus Pavel Kuližnikov a Američanka Brittany Boweová, přičemž oba v Soulu také zvítězili. Českou výpravu tvořila Karolína Erbanová, která skončila na sedmém místě.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2016, isuresults.eu

2016
Rychlobruslení v roce 2016
Rychlobruslení v Jižní Koreji
Sport v Soulu
Sport v Jižní Koreji v roce 2016